Уикер () — может означать:

  — магистральная улица в Шеффилде, Англия.

Фамилия 
 Уикер, Роджер (род. 1951) — американский политик, сенатор США от штата Миссисипи, член Республиканской партии.
  (род. 1941) — психолог.
 Уикер, Том (18 июня 1926 — 25 ноября 2011) — известный американский журналист, политический обозреватель, с 1966 по 1992 год вёл собственную колонку в газете «Нью-Йорк Таймс». Писатель, автор политического романа «На арене со львами».

Примечания

См. также 
 Уикер-Арчез